Il grande orso (Walking Thunder) – film del 1997 diretto da Craig Clyde, con John Denver.
Il grande orso (True Heart) – film del 1997 diretto da Catherine Cyran
Il grande orso (Den kæmpestore bjørn) – film d'animazione del 2011 diretto da Esben Toft Jacobsen
Il grande orso – romanzo di Claudio Foti